Corominas est un patronyme qui peut désigner :
Ernest Corominas (1913 - 1992), mathématicien d'origine espagnole.
Ferran Corominas, dit Coro (né en 1983), footballeur espagnol.
Joan Corominas (1905 - 1997), linguiste espagnol de langue catalane.
Miquel Corominas (né en 1955), footballeur espagnol.

Voir aussi